Saxena ist ein indischer Familienname:

 Girish Chandra Saxena (1928–2017), indischer Politiker
 Neha Saxena (* 1991), indische Schauspielerin
 Nitin Saxena (* 1981), indischer Mathematiker und Informatiker
 Sharat Saxena (* 1950), indischer Schauspieler
 Sushil Kumar Saxena (* 1921), indischer Musikwissenschaftler
 Sushant Saxena (* 1972), indischer Badmintonspieler